Zoologisches Museum steht für

 allgemein ein Naturkundemuseum mit Schwerpunkt Tierwelt, siehe Liste naturhistorischer Museen
Namen (einschließlich fremdsprachiger wörtlicher Übersetzung):

 Museu de Zoologia Barcelona, Spanien
 Zoologisches Museum Bischkek, Kirgisistan
 Zoologisches Museum Göttingen, Deutschland
 Zoologisches Museum Greifswald, Deutschland
 Zoologisches Museum Hamburg, Deutschland
 Zoologisches Museum Heidelberg, Deutschland
 Zoologisches Museum Kiel, Deutschland
 Zoologisches Museum Kopenhagen
 Museo Zoologico La Specola, Florenz
 Walter Rothschild Zoological Museum, UK
 Zoologisches Museum in St. Petersburg (Зоологический музей Зоологического института, kurz РАН), Russland
 Zoologisches Museum der Stadt Straßburg, Frankreich
 Zoologisches Museum Zürich, Schweiz
 Zoologisches Museum Oslo, Norwegen

Siehe auch:
 Zoologische Staatssammlung, Zoologisches Forschungsmuseum, Museum für Tierkunde
 Zoologische Sammlung